Jouffroy ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Jouffroy (1928–2015), französischer Schriftsteller, Dichter und Kunstkritiker
 Arnaud Jouffroy (* 1990), französischer Radsportler
 Claude François Jouffroy d’Abbans (1751–1832), französischer Ingenieur
 François Jouffroy (1806–1882), französischer Bildhauer
 François-Gaspard de Jouffroy de Gonssans (1723–1799), französischer Geistlicher, Bischof von Le Mans
 Jean Jouffroy (um 1405–1473), französischer Ordensgeistlicher und Diplomat 
 Pierre Jouffroy (1912–2000), französischer Maler
 Théodore Simon Jouffroy (1796–1842), französischer Philosoph

Siehe auch:
 Joffroy